Eclettismo – posizione filosofica, riguardante l'arte e la scienza
 Eclettismo – movimento artistico e architettonico
 Eclettismo-liberty messinese – stile architettonico
 Eclettismo musicale – uso di stili estranei alla natura propria del compositore o provenienti da un'epoca passata